Vítonice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Vítonice (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Vítonice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar